Liste der Bürgermeister der thüringischen Stadt Nordhausen seit 1290.



Bürgermeister von Nordhausen

Aktuelle Bürgermeisterwahlen von 1994 bis 2017

Siehe auch 
 Nordhausen#Oberbürgermeister

Weblinks 
 Liste der Bürgermeister von Nordhausen auf NordhausenWiki

Einzelnachweise 

Nordhausen
Bürgermeister Nordhausen